Alf Hansen – calciatore norvegese
 Alf Hansen – canottiere norvegese